Ихазеноя — река в России, протекает по территории Кривопорожского сельского поселения Кемского района Республики Карелии. Длина реки — 14 км.

Река берёт начало из ламбины без названия и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Река в общей сложности имеет пять малых притоков суммарной длиной 13 км.

Втекает по правому берегу в реку Кемь.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000912102000004539.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Притоки Кеми (реки, впадающей в Белое море)
Реки Кемского района